Ле-Борд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Ле-Борд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ле-Борд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Ле-Борд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре